Farbauti ('wrede strijder') was in de Noordse mythologie een reus en vader van de vuurgod Loki. Zijn vrouw zou de reuzin Laufey ('bomeneiland') zijn geweest. Zij baarde Loki nadat Farbauti haar met een bliksemschicht had getroffen.

Naast Loki heeft het reuzenpaar ook nog zijn broers Byleist (of Byleipt) en Helblindi voortgebracht.

Stamboom

Zie ook 
 Germaanse goden
 Jötun

Noordse mythologie
Reus